Rodale ist der Familienname folgender Personen:

Jerome Irving Rodale (1898–1971), US-amerikanischer Schriftsteller und Verleger
Robert Rodale (1930–1990), US-amerikanischer Landwirt, Autor, Verleger, Unternehmer und Sportschütze